Meine Tante - deine Tante – film del 1927 diretto da Carl Froelich
Meine Tante - deine Tante – film del 1939 diretto da Carl Boese